Oslo Spektrum — це багатоцільова крита арена, розташована у східній центральній частині Осло, Норвегія, відкрита в грудні 1990 року. В даний час належить і управляється Norges Varemesse. Відомий насамперед тим, що проводяться там такі великі заходи, як щорічний концерт Нобелівської премії миру, Євробачення 1996 року та концерти артистів національної та міжнародної слави.

Такі виконавці, як Тото, Френк Сінатра, Уітні Х'юстон, Ширлі Бессі, Тіна Тернер, Шер, Мерая Кері, Даяна Росс, Брітні Спірс, Backstreet Boys, Кайлі Міноуг, Джанет Джексон, Шанайя Твен, Westlife, Селена Гомес, Крістіна Агілера, Анастейша, Spice Girls, Lady Gaga, Michael Bublé, Lana Del Rey, Metallica, Muse, Rammstein, -ha, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg, Ariana Grande, Nicki Minaj та Marcus &amp; Martinus .

Історія

Будівництво 
Oslo Spektrum було частиною масштабної реконструкції колишнього промислового району Гренланд / Ватерланд. Він був розроблений LPO Arkitektkontor AS, а його зовнішні стіни були прикрашені керамічною плиткою, що містить фрагменти зображень художника Рольфа Неша. Оскільки цей художник помер у 1975 році, дозвіл був отриманий від його живих родичів, а оздобленням керували художник Гутторм Гуттормсгаард та художник кераміки Серен Убіш. У 2004 році Oslo Spektrum було нагороджено премією міської ради Осло за видатні архітектурні досягнення.

Відкриття 
На момент відкриття це була найбільша закрита арена Норвегії, що містила 9700 на концертах і 6500 під час спортивних змагань). З тих пір він був розширений кілька разів. У Великому Осло як Vallhall Arena (ємність 13 000 для концертів / 4000 для спортивних подій), так і Telenor Arena (місткість 25 000/15 000) забезпечують більші майданчики.  Oslo Spektrum був задуманий як багатоцільова арена, хоча він був призначений насамперед для хокею на льоду. У цій якості він задумувався як будинок як Vålerenga Ishockey, так і Furuset Ishockey, але це не склалося належним чином, і місце незабаром залишилося покладатися на інші засоби отримання доходу.

Розробка та оновлення 
У червні 2017 року власник повідомив Norges Varemesse про те, що вони планують відремонтувати та розширити арену більш ніж на 1 мільярд NOK. Крім усього іншого, буде побудований новий конгрес-центр на приблизно 3000 місць та загальну кількість 20 000 квадратних метрів. Розробка планується розпочати у 2020 році, а новий центр буде відкритий у 2023 році. Мета розробки - зробити Осло кращим обладнанням для того, щоб бути "столицею конференцій" Скандинавії. Сьогоднішній концертний зал з місткістю глядачів близько 10000 місць, слід відремонтувати та включити 1700 додаткових місць. Ремонтні роботи планується розпочати влітку 2019 року.

Розташування 

Одним із головних атрибутів Oslo Spektrum є його розташування посеред центру Осло, поруч із Центральним вокзалом, автобусним терміналом на довгі та середні рейси, вузлом громадського транспорту Jernbanetorget і лише на невеликій відстані від міжнародних поромних терміналів. Це робить його легко доступним і мінімізує проблеми з дорожнім рухом, коли натовпи приїжджають на події та розходяться після цього, що було проблемою з іншими майданчиками, такими як більш віддалена Telenor Arena.

Події 
Oslo Spektrum був розроблений для розміщення різних видів розважальних шоу та спортивних подій. Тут є вбудовані приміщення для виготовлення льоду, і хоча його рідко використовують для хокею на льоду, в ньому регулярно проводяться льодові шоу, такі як Світ на льоду Уолта Діснея. Тут також проводиться чемпіонат Норвегії з гандболу, який на той час стає найбільшою гандбольною ареною Норвегії. Інші помітні заходи, які регулярно проводяться тут, включають концерт Нобелівської премії миру, фінал Norwegian Idol , Spellemannsprisen (норвезькі музичні нагороди) та Horse Show в Осло. В даний час Spektrum проводить в цілому 100 заходів щороку, відвідуючи близько 400 000 відвідувачів. З них 70% - це концерти найбільших національних та міжнародних артистів, 10% - інші види розважальних шоу, 13% - ярмарки, конференції та корпоративні заходи, і лише 3% - це спортивні заходи.

Oslo Spektrum приймав пісенний конкурс Євробачення 1996 року, який виграла Ірландія.

Примітки

Посилання 
 
 

Архітектура Норвегії
Споруди Осло
Споруди, збудовані 1990